Velika nagrada Francije 1977 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 3. julija 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 80
| 1:39:40,13
| 1
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 80
| + 1,55 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 80
| + 33,87 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 80
| + 1:11,08
| 3
| 3
|-
! 5
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 80
| + 1:14,15
| 9
| 2
|-
! 6
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 8
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 78
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 9
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 78
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 10
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 78
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 77
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 12
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 77
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 13
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 77
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! NC
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 69
| +11 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 66
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 64
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 60
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 27
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 21
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 6
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Purley
| LEC-Ford
| 5
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 4
| Trčenje
| 19
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Larry Perkins
| Surtees-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 39
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Patrick Tambay
| Surtees-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Conny Andersson
| BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Mario Andretti 1'13.750

Formula 1 sezona 1977
1977